Йозеф Вагнер:
 Вагнер, Йозеф (1899—1945) — нацистский гауляйтер.
 Вагнер, Йозеф (род. 1961) — венгерский дзюдоист, выступавший на Олимпийских играх 1992 года.